M-110 puede referirse a:

Obús autopropulsado M110.
M-110 (autovía), una carretera de Madrid.